TGA est une abréviation qui signifie :
 Thermogravimetric analysis, ou analyse thermogravimétrique en français, une technique d'analyse thermique,
 Truevision Targa, un format de fichier image,
 Troubles graves d'apprentissage, section spéciale éducative au Québec,
Toilette génito-anale, terme utilisé dans le médico-social.
Therapeutic Goods Administration autorité de santé australienne.
TGA est un code, qui signifie :
 Tonga, selon la liste des codes pays du CIO,
 Tandy Graphics Adapter, désigne à la fois les cartes graphiques Tandy et les modes graphiques spécifiques aux cartes graphiques Tandy.

Code
Abréviation